"San Julián" pode ser:

 San Julián, município salvadorenho do departamento de Sonsonate
 San Julián (Jalisco), no México
 Las Ventas de San Julián, município de Castela-La Mancha
 Puerto San Julián, em Santa Cruz, Argentina
 San Julián de Boada, aldeia catalã
 San Julián de los Prados, igreja asturiana
Desambiguações de topônimos